Great Houghton (Northamptonshire)
 Great Houghton (Yorkshire du Sud)